Резервация (от  — сбережение) имеет несколько значений в русском языке:

 сохранение чего-либо, оставление про запас
 территория, отведённая для поселения (в прошлом насильственного) остатков коренного населения. Резервации под разными названиями существовали и существуют в США, Канаде и Бразилии для индейцев, в Австралии для аборигенов Австралии, в ЮАР для африканцев:
 Индейская резервация — резервации для индейцев в США, Канаде, и Южной Америке
 Бантустан — резервация для чёрного населения ЮАР (ныне упразднены)
 Индейская колония — особый вид резервации в США
 Ранчерия — небольшая резервация в США
 Индейская территория — в США территория, образованная на землях, формально не входивших в состав США в середине XIX века, и предназначенная для заселения только индейцами.
 Гавайские хоумленды — земли, переданные коренным гавайцам по закону, известному как .
 Резервация в Индии
 В Белоруссии — синоним термина заказник.
 Резервация (фильм) — фильм США 2002 года.

См. также 
 Территории коренных народов

Примечания

Ссылки